Община Кониц (, ) — боснийская община, расположенная в южной части Федерации Боснии и Герцеговины (через территорию общины протекают реки Неретва и Трешаница). Административным центром является город Кониц.

Население 
По данным переписи 1991 года, в общине Кониц проживали 43878 человек в 151 населённом пункте.

Литература 
 Савезни завод за статистику и евиденцију ФНРЈ и СФРЈ, попис становништва 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. и 1991. године.

Ссылки 
 Saopćenje Federalnog saveza za statistiku 9. septembar 2009. godine

Общины Федерации Боснии и Герцеговины
Герцеговино-Неретвенский кантон